Gulács, hegy a Tapolcai-medencében
 Gulács, település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 Nemesgulács, település Veszprém megyében